Perini, een plaats in de gemeente Sveti Lovreč in de Kroatische provincie Istrië.
 Chiara Perini, een wielrenner uit Italië.
 Giancarlo Perini, een voormalig Italiaans wielrenner